Іва Майолі була чинною чемпіонкою і змогла захистити свій титул, перемігши у фіналі Яну Новотну з рахунком 4–6, 7–6, 6–4.

Сіяні гравчині 
Сіяну чемпіонку виділено жирним, тоді як для інших сіяних прописом вказано коло, в якому вони вибули. Перші четверо сіяних гравчинь виходять без боротьби в друге коло.

  Яна Новотна (фінал)
  Анке Губер (2-ге коло)
  Іва Майолі (переможниця)
  Каріна Габшудова (2-ге коло)
  Бренда Шульц-Маккарті (2-ге коло)
  Барбара Паулюс (півфінал)
  Сабін Аппельманс (2-ге коло)
  Олена Лиховцева (чвертьфінал)

Сітка

Фінал

Секція 1

Секція 2

Посилання 
 1997 Faber Grand Prix Draw

1997
Тур WTA 1997